Ricardo Santos (golfer), Portugees golfer
Ricardo Santos (scheidsrechter), Portugees voetbalscheidsrechter
Ricardo Santos (voetballer), Braziliaans voetballer
Ricardo Santos (volleyballer), Braziliaans (beach)volleyballer
Ricardo Santos (zeiler), Braziliaans zeiler